Die Codepage 775 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie versucht, die Sprachen der Ostseeanrainerstaaten abzudecken, dies sind außer den Sprachen der Baltischen Staaten Litauisch, Lettisch und Estnisch auch Polnisch, Deutsch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch und Dänisch.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 775.

Weblinks 
 OEM 775 (englisch)

DOS-Codepage